Харита има више значења:

 Харита (Хименез), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Харита, Естасион (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику